Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 1997 (met de officiële naam du Maurier Open 1997) werd gespeeld van 28 juli tot en met 3 augustus 1997. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het du Maurier Stadium in de Canadese stad Montreal.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Toronto
1997